UEA puede referirse a:
 Universidad del Estado del Amazonas, en Manaos, Brasil; 
 Universidad Estatal Amazónica, en Puyo, Ecuador; 
 Universala Esperanto-Asocio, que es la asociación internacional de Esperanto; 
 University of East Anglia, universidad en Norwich, Inglaterra.